Be Alright – singolo degli Zapp del 1981
 Be Alright – singolo di Kristine W del 2009
 Be Alright – brano musicale di Justin Bieber del 2012
 Be Alright – brano musicale di Ariana Grande del 2016
 Be Alright – singolo di Dean Lewis del 2018